Элеонора Джирлани или Арканджела (, ) — блаженная Римско-католической церкви, монахиня ордена кармелиток, основательница монастырей кармелиток в Италии, чудотворица.

Биография 
Элеонора Джирлани родилась в 1460 году в Трино Верчеллезе в Монферрато в Италии в семье аристократов. Образование и воспитание дочери родители доверили монахиням-бенедиктинкам из монастыря Святого Франциска в Рокка делле Донне (). Здесь в Элеоноре пробудилось монашеское призвание. Родители согласились благословить дочь, но с условием, что она поступит в монастырь рядом с домом. Элеонора отказалась.

В 1477 году вместе с сестрами Марией и Франциской она поступила в монастырь Святой Марии Магдалины в Парме, принадлежавший Мантуанской конгрегации кармелитов. Здесь 25 января 1478 года Элеонора приняла монашеское облачение и новое имя Арканджелы. Позднее она была избрана в настоятельницы этого монастыря.

18 февраля 1492 года по просьбе Франциска II — маркиза Мантуанского и жены его Елизаветы д’Эсте и по благословению викария ордена кармелитов — Фомы да Караваджо — в Мантуе ею был основан монастырь кармелиток (Санта-Мария-дель-Парадизо).

Арканджела непрестанно молилась и держала строгий пост. Она часто пребывала в экстатических состояниях, во время которых её видели вознесённой над землей (левитация). Она также обладала даром пророчества и чудотворения. В последние годы жизни Арканджела часто болела. Перед смертью она завещала сёстрам, собравшимся в её келье, более других добродетелей почитать смирение.

Арканджела скончалась 25 января 1495 года в монастыре в Мантуе, в Италии. По личной просьбе её похоронили в братской могиле и только через три года перезахоронили отдельно.

Почитание 
Когда в 1782 году по приказу императора Австрии Иосифа II обитель в Мантуе была закрыта, мощи Арканджелы перенесли в монастырь кармелиток в Трино ди Монферрато. В 1802 году упразднили и эту обитель и её мощи перенесли в церковь при госпитале Святого Лаврентия в Турине, где они находятся и сегодня.

Народное почитание Арканджелы 1 октября 1864 года подтвердил Римский папа Пий IX.

Литургическая память ей совершается 29 января, отдельно — в Трино 27 января.

См. также 
 Джованна Скопелли

Ссылки 
 Элеонора Джирлани на сайте Carmelnet.org 
 Элеонора Джирлани на сайте Monasterocarpineto.it 
 Элеонора Джирлани на сайте Терциарного ордена кармелитов 

Блаженные кармелиты
Католические блаженные
Канонизированные католические монахини
Святые Италии
Христианские святые XV века
Католические монахини Италии